Mario Lička (Ostrava, 30 de abril de 1982) é um futebolista profissional tcheco, centrocampista, milita no Stade Brestois 29.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Chéquia
Futebolistas do Stade Brestois 29
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas do Southampton F.C.